G82 peut faire référence à :
 BMW M4 (G82), un modèle automobile, deuxième génération de la BMW M4 ;
 BMW M4 GT3 (G82), une automobile de compétition du constructeur allemand BMW ; 
 Paraplégie et tétraplégie, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres